Крейг Фэйрбрасс (англ. Craig Fairbrass) — британский актёр, сценарист и продюсер, известный по ролям в боевиках, а также по озвучиванию персонажей в играх серии Call of Duty.

Ранняя жизнь 
Крейг Фэйрбрасс родился 15 января 1964 года в Майл-Энд, в Восточном Лондоне, Англия. В 15 лет был исключён из школы и присоединился к труппе Национального молодёжного театра.

Карьера 
Первая крупная роль — бандит Делмар в фильме «Скалолаз» 1993 года, где его персонаж противостоял герою Сильвестра Сталлоне.

Озвучивал многие игры Call of Duty из серии Modern Warfare. В игре Call of Duty 4: Modern Warfare 2007 года озвучивал персонажа по имени Гас, в игре Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 года озвучивал персонажа по имени Гоуст, в игре Call of Duty: Modern Warfare 3 2011 года озвучивал персонажа по имени Уоллкрофт, в игре Call of Duty: Infinite Warfare 2016 года озвучивал персонажа по имени Ти а также озвучивал комментатора в мультиплеере.

В 2018 году озвучил персонажа британской кампании игры Battlefield V по имени Джордж Мейсон.

Личная жизнь 
Женат на бывшей фотомодели Элке Келлик (), у пары двое сыновей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Актёры Великобритании